Чекя-Бясь,  Чеке-Бясь () — обезлюдевшее село (ранее посёлок) в Горном улусе Якутии России. Входит в состав Кировского наслега.

География 
Село расположено в центральной части региона, в 15 км от центра улуса — села Бердигестях и в 15 км от центра наслега — села Асыма.

Улица одна — Центральная.

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село вошло в образованное муниципальное образование Кировский наслег.

Население

Инфраструктура 
Было развито животноводство

Транспорт 
Выезд на федеральную автотрассу «Вилюй».

Примечания

Ссылки 
 	
 

Населённые пункты Горного улуса